En français, le mot trafic est synonyme de commerce, notamment illégal, de marchandise. Il désigne également, par anglicisme (de l’anglais ), la circulation de véhicules ou de données sur un réseau informatique.

Commerce illégal 
 Le trafic d'animaux
 Le trafic d'armes
 Le trafic de biens culturels (dont le trafic d’œuvres d'art et d'antiquités)
 Le trafic de cadavres
 Le trafic d'êtres humains
 Le trafic de faux médicaments
 Le trafic d'indulgences
 Le trafic d'influence
 Le trafic d'organes
 Le trafic de stupéfiants

Circulation

De véhicules 
 Le trafic aérien, objet du contrôle aérien
 Le trafic routier, ou circulation routière
Le trafic par train, ou ferroviaire

sur un réseau informatique 
 Le trafic Internet
 Le trafic d'un site Web

Nom propre 
 Renault Trafic est le nom de trois générations de véhicules utilitaires fabriquées par Renault : Renault Trafic I, Renault Trafic II et Renault Trafic III.

Culture 
Le nom Trafic peut également désigner :

Cinéma 
 Trafic, un film français de Jacques Tati
 Trafic, un film roumain de Cătălin Mitulescu
 Trafic d'influence est un film de Dominique Farrugia

Littérature 
 Trafic, est une pièce de théâtre de Louis Calaferte
 Trafic est une revue de cinéma fondée par Serge Daney en 1991
 Trafic est une bande dessinée de Philippe Sternis et Patrick Cothias parue en 1985
 Trafic est un opus de la série CHERUB de Robert Muchamore

Musique 
 Trafic, est un album de Gaëtan Roussel sorti en 2018

Enseigne de magasin 
 Trafic, enseigne de magasin en Belgique.

Homonymie
Homonymie de titre

es:Tráfico
tr:Trafik (anlam ayrım)